Печёный — фамилия. Известные носители:

 Печёный, Владимир Петрович (род. 1949) — мэр Магадана (2004—2013), губернатор Магаданской области (с 2013).
 Печёный, Михаил Фёдорович (1906—1980) — советский украинский футболист, тренер и спортивный арбитр.
 Печёный, Николай Николаевич (1919—1995) — военный лётчик, Герой Советского Союза.